Trigger Fingers – film del 1924 diretto da B. Reeves Eason
Trigger Fingers – film del 1939 diretto da Sam Newfield
Trigger Fingers – film del 1946 diretto da Lambert Hillyer